Libre e Iguales puede hacer referencia a:
 Libres e Iguales (España)
 Libres e Iguales (Italia)
 Libres e Iguales (Naciones Unidas)